Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2002—2003 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2002/03 брали участь 18 команд. Турнір проходив з 11 вересня 2002 року по 9 квітня 2003 року.

Формат 
18 команд на першому етапі зустрічались три рази кожна з кожною. На другому етапі найкращі вісім клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаєв» (Уфа) 3:0
 «Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятті) 2:3
 «Авангард» (Омськ) — «Динамо» (Москва) 3:2
 «Сєвєрсталь» (Череповець) — «Металург» (Магнітогорськ) 3:0

Півфінали 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятті) 3:0
 «Авангард» (Омськ) — «Сєвєрсталь» (Череповець) 2:3

Матч за 3 місце 
 «Лада» (Тольятті) — «Авангард» (Омськ) 2:0

Фінал 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Сєвєрсталь» (Череповець) 3:1

Посилання 
 Архів 2002/03 
 Чемпіонат Росії 2002/03 
 Архів 2002/03  

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія